



Села 
 Кам'яна Гора — Житомирська область, Коростенський район
 Кам'яна Гора — Львівська область, Львівський район
 Кам'яна Гора — Рівненська область, Рівненський район

Інше 
 Кам'яна Гора — одне з трьох підвищень поблизу села Завалів у Підгаєцькому районі Тернопільської області
 Кам'яна Гора — зупинний пункт Львівської залізниці.